Лёкёчён () — топоним в Вилюйском улусе Якутии России.

 Лёкёчён — село, административный центр и единственный населённый пункт Лёкёчёнского наслега.
 Лёкёчён — озеро (алас) возле села Лёкёчён.